Em 1968 foi realizada a 4ª edição da Taça Brasil, tendo Belo Horizonte como sede. O campeão foi o .

Participantes

Tabela

Fase única 

 Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1968
Esporte no Brasil em 1968
1968 no basquetebol